Монокульту́ра (от  — один, единственный и  — возделывание развитие) — единственная возделываемая на данной пашне сельскохозяйственная культура.

Недостатки 
При таком возделывании ухудшается качество почвы и наблюдается ее истощение, провоцируется активный рост связанных с возделываемой культурой сорных растений, размножение вредителей и возбудителей болезней. В этой связи предприятия, ведущие интенсивное сельское хозяйство, отказываются от выращивания монокультуры в пользу севооборота. В некоторых случаях также используются смешанные посевы.

Тем не менее, в условиях достаточного и регулярного внесения органических удобрений и минералов в почву, достаточного орошения, своевременной обработке от сорняков и вредителей возможно культивирование монокультуры, например хлопчатника, пшеницы или картофеля.

См. также 
 Посевы
 Севооборот
 Три сестры (сельское хозяйство)
 Растениеводство

Примечания

Литература 
 Земледелие, под ред. С. А. Воробьева, 2 изд., М., 1972.

Ссылки 

Агротехника
Растениеводство